Аминату Туре (, , Дакар, Сенегал) — сенегальская женщина-политик, премьер-министр Сенегала с 1 сентября 2013 по 4 июля 2014 года.

Биография 
Аминату Туре родилась 12 октября 1962 года в столице Сенегала Дакаре. При президенте Маки Салле в 2012 году вошла в правительство Абдулы Мбайе в качестве министра юстиции. Президент Сенегала Маки Салл 1 сентября 2013 года вместо Абдулы Мбайе назначил новым премьер-министром страны Аминату Туре. Через два дня она сформировала новое правительство.

4 июля 2014 года президент Сенегала Маки Салл отправил в отставку премьер-министра Аминату Туре, после того как правящая партия потерпела поражение на выборах в городские муниципалитеты. В президентской канцелярии и в окружении Туре отмечают, что Салл сам попросил её покинуть пост, а по словам экспертов, население неодобрительно отзывалось об экономической политике правительства Туре.

Факты 
 Аминату Туре вторая после Маме Бойе женщина в истории Сенегала, возглавляющая правительство страны.

Примечания 

Премьер-министры Сенегала
Премьер-министры, вступившие в должность в 2013 году
Женщины — премьер-министры
Выпускники Университета Бургундии